Maidl ist der Familienname folgender Personen:

 Jakob Crepaz-Maidl (1874–1940), Südtiroler Bildhauer
 Lydia Bendel-Maidl (* 1963), deutsche römisch-katholische Theologin